Талашманово — деревня в составе Золинского сельсовета в Володарском районе Нижегородской области.

География 
Деревня расположена в 3 км на юго-запад от центра сельсовета села Золино и в 21 км на северо-запад от райцентра города Володарск на федеральной автодороге М-7 «Волга».

История 
По переписным книгам 1678 года деревня входила в состав Раменского прихода, в ней было 16 дворов крестьянских. 

В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Мячковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии, с 1926 года — в составе Гороховецкой волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 22 дворов, в 1905 году — 27 дворов, в 1926 году — 42 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Талашмановского сельсовета Гороховецкого района Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Золинского сельсовета Ивановской области, с 1944 года — в составе Володарского района Горьковской области, с 1959 года — в составе Дзержинского района, с 1985 года — в составе Володарского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)